Revenco este un nume de familie de origine turcică. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Stepan Topal (1938–2018), politician moldovean de etnie găgăuză.
 Mehmet Topal (n. 1986), fotbalist turc.

Vezi și
 Topală